Sorex rohweri és una musaranya del gènere Sorex que viu al nord-oest dels Estats Units i el sud-oest del Canadà. L'espècie és coneguda principalment de la península Olympic de l'estat de Washington, però també se n'han trobat exemplars al comtat de Skamania (també a Washington) i just després de la frontera a Burns Bog (Colúmbia Britànica). Aquesta espècie fou assignada durant molt de temps a la musaranya emmascarada (Sorex cinereus) i només fou descrita com a espècie separada el 2007. S. rohwer no té parents genètics propers. Aquesta musaranya fou anomenada en honor del professor Sievert Rohwer de la Universitat de Washington.

rohweri
Mamífers del Canadà